

Architettura 
 Acquedotto di Catskill – acquedotto dei monti Catskill, negli Stati Uniti d'America

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Catskill – comune della contea di Greene, nello stato di New York
 Catskill – villaggio della Contea di Greene, nello stato di New York
 Catskill Creek – fiume dello stato di New York
 Monti Catskill – monti dello stato di New York
 Catskill Park – parco dello stato di New York